Еркин (, до 1997 г. — Кирово) — село в Талгарском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кайнарского сельского округа. Находится примерно в 22 км к северо-западу от города Талгар. Код КАТО — 196247100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1230 человек (634 мужчины и 596 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 3924 человека (1880 мужчин и 2044 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Талгарского района
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Сергея Кирова